Ondeugend of ongehoorzaam
In de oude betekenis: dapper
Filips de Stoute, hertog van Bourgondië
Karel de Stoute, hertog van Bourgondië
 Stout (bier), een biersoort met een donkerbruine kleur
 Stout (Iowa), een plaats in Iowa in de Verenigde Staten
 Stout (vliegtuigbouwer), een vliegtuigbouwer uit de Verenigde Staten

Personen met de achternaam Stout:
 Gordon Stout, marimbaspeler en componist uit de Verenigde Staten
 Joan Leemhuis-Stout, Nederlands politica
 John William Stout, componist en dirigent uit de Verenigde Staten
 Rolf Stout, Nederlands belegger